Calosphaeriaceae är en familj av svampar. Calosphaeriaceae ingår i ordningen Calosphaeriales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calosphaeriaceae